Brodhead steht für 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brodhead (Kentucky)
 Brodhead (New York)
 Brodhead (Pennsylvania)
 Brodhead (Wisconsin), im Green County und im Rock County

Personen:
 Daniel Brodhead (1736–1809), US-amerikanischer Armeeoffizier
 James E. Brodhead (1932–2012), US-amerikanischer Schauspieler und Aktivist
 Jefferson Davis Brodhead (1859–1920), US-amerikanischer Politiker
 John Brodhead (1770–1838), US-amerikanischer Politiker
 John C. Brodhead (1780–1859), US-amerikanischer Politiker
 Richard Brodhead (1811–1863), US-amerikanischer Politiker
 William M. Brodhead (* 1941), US-amerikanischer Politiker

im NRHP gelistete Objekte:
 Brodhead Farm, in Bushkill, Pennsylvania, ID-Nr. 79000242
 Brodhead-Bell-Morton Mansion, in Washington, DC, ID-Nr. 87001769
 Thomas Brodhead House, in Clermont, New York, ID-Nr. 83003919

Siehe auch:
 Broadhead